Ballinger (Buckinghamshire)
Ballinger (Texas)